Shifu – termine cinese per indicare un maestro (o insegnante)
Shifu – personaggio di Stargate
Shifu – personaggio del franchise d'animazione Kung Fu Panda